Ламер:

 Ламер — на компьютерном сленге так называют человека, плохо умеющего обращаться с компьютером.
 Ламер, Антонио (1933—2007) — главный судья Верховного суда Канады.
 Ламер, Шарль Пьер де (1753—1812) — французский генерал, участник Первой коалиционной войны и похода Наполеона в Россию.